Перовић је црногорско и српско презиме које је дванаесто најчешће презиме у Црној Гори. То је патроним и значи син Петра.

Познати људи

А 
 Алекса Перовић (1995), српски певач и кантаутор
 Андрија Перовић (…—1941), српски јунак

Б 
 Батрић Перовић (1881—1966), један од синова Петра Вучићевића
 Брана Перовић (1920—2008), српска физичарка

В 
 Весна Перовић (1954), бивша црногорска политичарка
 Вукан Перовић (1952), бивши југословенски фудбалер
 Вучић Перовић (1989), српски телевизијски и филмски глумац

Д 
 Давид Перовић (1953), епископ крушевачки
 Дамјан Перовић (1852—1915), племенски капетан пореклом из Црне Горе
 Даница Перовић (1907—1956), српска лекарка
 Дарко Перовић (1965), српски стрипар, аниматор и илустратор
 Драго Перовић (1888—1968), хрватски љекар и анатом
 Драгољуб Перовић (1981), српски рукометаш

И 
 Иван Перовић (одбојкаш) (1991), српски одбојкаш
 Иво Перовић (1882—1958), српски политичар 
 Игор Перовић (кошаркаш) (1974), бивши југословенски и српски кошаркаш
 Игор Перовић (музичар), српски музичар, гитариста, композитор, монтажер звука и глумац

К 
 Коста Перовић (1985), бивши српски кошаркаш

Л 
 Латинка Перовић (1933), српска историчарка и политичарка
 Лепа Перовић (1911—2000), учесница Народноослободилачке борбе

М 
 Марија Перовић (1972), филмски и телевизијски редитељ
 Марко Перовић(1972), бивши српски фудбалер
 Марко Перовић (1984), српски фудбалер
 Миливоје Перовић (1912—1975), српски књижевник

П 
 Перо Перовић (1907—2015), црногорски стогодишњак
 Пуниша Перовић (1911—1985), црногорски и југословенски правник

С 

 Славко Перовић (фудбалер) (1989), српски фудбалер
 Славко Перовић (политичар) (1954), црногорски политичар
 Славко Перовић (певач) (1934), српски певач
 Сандра Перовић српска филмска критичарка и телевизијски аутор
 Слободан Перовић (академик) (1932—2019), српски академик и доктор права
 Слободан Перовић (глумац) (1926—1978), српски глумац

Види још 
 Перовићи
 Перовићи (Завидовићи)

Референце 

Црногорска презимена
Српска презимена